Бороники () — бывшая деревня Новкинском сельсовете Витебского района Витебской области, в 1 км от железнодорожной станции Медведка. В 2011 году включена в состав Первомайского района Витебска.

Транспортная связь 
Находится на автомобильной дороге  Витебск — Сенно.

Водная система 
Река Лучоса (приток реки Западная Двина)

История 
Наличие городища говорит о заселении этой местности с давних времён.

В Борониках работают газонаполнительная станция СПМК-2 «Госкомгаза», парниково-тепличный комбинат совхоза «Рудаково», лесничество, УП «ВитебскГазСтрой», филиал "Витебский опытно-экспериментальный завод" РУП «БелТЭИ».

Достопримечательности 
 Городище днепро-двинской культуры (V век до н. э. — IV—V века н. э.) на северо-восточной окраине на левом берегу реки Лучоса.

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки

Примечания

Литература 
 
  (На белор. языке)

Исчезнувшие населённые пункты Витебской области
Административное деление Витебска